Saint-Trojan egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Adminisztráció

Polgármesterek:
2001–2008 Guy Bayard
2008–2020 Bruno Gravino

Demográfia 

|}

Jegyzetek

Források 
 Prefektúrák

Gironde megye települései